Mairena del Alcor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mairena del Alcor (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Mairena del Alcor (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar